Ян Дідак, Ян Зігмунт Дідак (пол. Jan Zygmunt Dydak; 14 червня 1968, Челядзь, Сілезьке воєводство — 27 березня 2019, Слупськ) — польський боксер, призер Олімпійських ігор.
 Дідак Віла (ісп. Dídac Vilà, нар. 9 червня 1989, Матаро) — іспанський футболіст.